Белден има више значења:
 Белден (Калифорнија)
 Белден (Небраска)